Футбольная лига в сезоне 1975/76 — 78-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в девятый раз в своей истории стал «Ливерпуль». Второй дивизион выиграл «Сандерленд». Третий дивизион выиграл «Херефорд Юнайтед», Четвёртый дивизион — «Линкольн Сити».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Примечания

Литература

Ссылки 
 Футбольная лига 1975/76 на RSSSF.com 

1975
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1975 году
Спорт в Великобритании в 1976 году